Nüßlein ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Nüßlein (1909–2003), deutscher Diplomat und Staatsanwalt
 Franz Anton Nüßlein (1776–1832), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Theologe
 Fritz Nüßlein (1899–1984), deutscher Jagd- und Forstwissenschaftler
 Georg Nüßlein (* 1969), deutscher Politiker (CSU, parteilos) und MdB
 Heinrich Nüßlein (1879–1947), deutscher Maler

Siehe auch:
 Nüsslein